Le Committee on Climate Change ou CCC est un organisme public non ministériel britannique créé en 2008 et destiné à éclairer le gouvernement et le parlement britannique sur le changement climatique.

Voir aussi 
 Haut conseil pour le climat

Institution au Royaume-Uni
Organisme fondé en 2008
Non-departmental public body